Kypseli kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kipséli (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Kipséli (del av en befolkad plats), Attika, Nomarchía Athínas, 
 Kipséli (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Zakýnthou, 
 Kypséli (ort i Grekland, Attika), Nomós Piraiós, 
 Kypséli (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ártas, 
 Kypséli (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Imathías, 

Robotskapade Greklandförgreningar